Metastoma riograndense är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1946. Metastoma riograndense ingår i släktet Metastoma och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
riograndense